Дрискол има више значења:
 Дрискол (Северна Дакота)
 Дрискол (Тексас)